Haschke ist der Familienname folgender Personen:

 Franek Haschke (* 1980), deutscher Leichtathlet
 Gottfried Haschke (1935–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Hedwig Haschke (* 1921), deutsche Gewerkschafterin (FDGB)
 Heinz Haschke (1920–1986), deutscher Heimatforscher und Kulturbund-Funktionär
 Hugo Haschke (1865–1918), deutscher Unternehmer, Zigarrenfabrikant
 Jürgen Haschke (* 1942), deutscher Politiker (DSU, Freie Wähler)
 Konstantin Haschke (1717–1778), schlesischer Zisterzienser; Abt der vereinigten Klöster Heinrichau und Zirc; Landeshauptmann von Münsterberg
 Stefan Haschke (* 1982), deutscher Schauspieler
 Udo Haschke (1944–2009), deutscher Politiker (CDU)